Bogdan Kotarski
 Edmund Kotarski
 Jarosław Kotarski
 Radosław Kotarski